William Blumberg e Max Schnur erano i detentori del titolo ma solo Blumberg ha scelto di partecipare in coppia con Luke Saville.

In finale Nathaniel Lammons e Jackson Withrow hanno sconfitto Treat Conrad Huey e John-Patrick Smith con il punteggio di 7-5, 2-6, [10-5].

Teste di serie 

  Nathaniel Lammons  /  Jackson Withrow (campioni)
  William Blumberg /  Luke Saville (primo turno)

  Robert Galloway /  Alex Lawson (primo turno) 
  Treat Conrad Huey /  John-Patrick Smith (finale)

Wildcard 

  Patrick Kypson /  Sam Riffice (quarti di finale)

  Martins Rocēns /  Fons Van Sambeek (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Cary Challenger 2022